La Parroquia Venezuela es una de las parroquias que forman el municipio Lagunillas, en el estado Zulia Venezuela.

Ubicación 

Se encuentra entre la Parroquia Alonso de Ojeda al norte (caño la O) , la Parroquia Campo Lara al este (Av 91), el Municipio Valmore Rodríguez al sur (Río Pueblo Viejo) y el Lago de Maracaibo al oeste.

Zona residencial 

Se encuentra ocupada por Tasajeras, Lagunillas y Turiacas el resto de la parroquia es un área rural - industrial compuesta por cultivos y pozos petrolíferos. Toda la parroquia se encuentra bajo el nivel del mar entre 6 y 12 metros, protegida de las aguas del lago de Maracaibo por un muro de contención, construido por la Shell para secar las lagunas naturales luego del descubrimiento del campo Lagunillas en 1926.
La construcción del muro condujo al estancamiento del pueblo de Tasajeras antes activa zona comercial de los pueblos de agua, ahora seco.
El incendio de Lagunillas de Agua en 1939, aceleró el poblamiento de la zona.
Sin embargo la producción petrolera ha producido la subsidencia del terreno por lo que se encuentra más bajo que originalmente, y la ruptura del muro significaría el hundimiento casi total de la parroquia.
Para ello se creó la empresa DUCOLSA, la cual ha estado construyendo otras localidades para reubicar a la población como El Danto, Ciudad Urdaneta, El Menito, y a su vez clausurando las casas abandonadas.
Además la alcaldía de Lagunillas planea la reubicación del terminal de Lagunillas dentro de Ciudad Ojeda, actualmente pocas líneas todavía funcionan ahí.
Los patios de tanques de Tasajeras, Lagunillas, los muelles y otras instalaciones de PDVSA todavía se encuentran activos en la zona.

Geografía 

El clima es de bosque tropical seco, el relieve es plano y la mayor parte de la parroquia (la parte urbana) se encuentra entre 6 y 12 metros bajo el nivel del mar.

Referencias 
 Memoria Geográfica de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo. Humberto Ochoa Urdaneta.
 Atlas del Estado Zulia. Emilio Strauss, William Fuenmayor, José Romero.
 Página de la Facultad de Arquitectura y diseño de la Universidad del Zulia.

Venezuela
Turiacas
Lagunillas (Zulia)